Gavelo ima više značenja:
 Gavelo (Kuneo)
 Gavelo (Ferara)
 Gavelo (Modena)
 Gavelo (Rovigo)